Saros 144 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 11 april 1736 t/m 5 mei 2980. Deze serie duurt 1244 jaar en 24 dagen, bevat 70 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 25 t/m 94.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus